Aleúte pode se referir a:

 Aleútes - povo indígena nativo da América do Norte
 Língua aleúte - língua falada por este povo

Desambiguação